Улица Ботоева — улица в городе Владикавказ, Северная Осетия, Россия. Находится в Иристонском муниципальном округе между улицами Бутырина и Максима Горького. Начинается от улицы Бутырина.

История 
Улица названа в честь осетинского учёного-экономиста и участника борьбы за установление советской власти на Северном Кавказе Михаила Ботоева.

Улица образовалась в середине XIX века и впервые была отмечена на плане города Владикавказа «Карты Кавказского края» как Подгорный переулок.
  
19 июня 1979 года решением Исполкома Орджоникидзевского городского совета народных депутатов Музейный переулок и Подгорный переулок были объединены в единую улицу под наименованием «Улица Ботоева».

7 декабря 2004 года по ходатайству Союза кинематографистов Северной Осетии Музейному переулку было возвращено его прежнее наименование.

Источник 
 План г. Владикавказа, «Карта Кавказского края», Издание картографического заведения А. Ильина. СПб, 60-70-е гг. XIX в.
 Владикавказ. Карта города, 2011.
 Кадыков А. Н. Улицы, переулки, площади и проспекты г. Владикавказа: справочник. — Владикавказ: Респект, 2010. — С. 40 — 41. — С. 512 — ISBN 978-5-905066-01-6
 Торчинов В. А., Владикавказ., Краткий историко-краеведческий справочник, Владикавказ, Северо-Осетинский научный центр, 1999, стр. 62, 91, 92, ISBN 5-93000-005-0

Ссылки 
 Моя Осетия

Б